Gouda, een stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Gouda (West-Kaap), een stad in West-Kaap, Zuid-Afrika
 Gouda (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
 Goudse kaas, een kaassoort
 Gouds plateel, een soort aardewerk
 Go-Uda, de 91e keizer van Japan